John Rich (1692-1761) – impresario teatrale britannico 
 John Rich (1974 – ) – cantante statunitense, membro del duo Big & Rich
 John Rich (1925-2012) – regista cinematografico e televisivo statunitense